Лисий может означать:
 Лисий — древнегреческий оратор.
 Лисий — афинский стратег времён Пелопоннесской войны.
 Лисий — селевкидский полководец II века до н. э., наместник Западной Сирии.
 Лисий — царь Индо-греческого государства (120—110 годы до н. э.).
 Лисий (проконсул)
 Лисий — прилагательное, указывающее на принадлежность чего-либо к лисам.
 Лисий — посёлок, Свердловский район, Орловская область, Россия.

См. также 
 Лисьи острова